SNT peut désigner :

Enseignement 

 Sciences numériques et technologie (SNT), matière enseignée dans l'enseignement secondaire en France en classe de Seconde. Matière obligatoire depuis 2019, enseignée à raison d'une heure trente par semaine.
 Science and Technology Club, école d'informatique à Jaipur

Syndicats professionnels 

 Syndicat National des Territoriaux (SNT)
 Syndicat National des Télécommunications (SNT)

Sociétés commerciales 

 Services Network Telecom (SNT)
 SNT, Société d'ingénierie mécanique ou industrielle

Clubs sportifs 

 Société Nautique de la Trinité sur Mer (SNT), club de voile
 Société Nantaise de Tir (SNT), tir sportif
 Stade Niortais Triathlon, club affilié à la Fédération Française de Triathlon

Autres 

  "snt" : abréviation de "sont"
  "SNT" : sigle de la crypto-monnaie Status

Homonymie